Лукреция Борджиа:
 Лукреция Борджиа
 Лукреция Борджиа (опера)
 Лукреция Борджиа (пьеса)
 Лукреция Борджиа (рисунок)